Furmanowo (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 in der Oblast Kaliningrad:
 Furmanowo (Kaliningrad, Bagrationowsk) (nicht mehr existent; bis 1946 Klein Dexen, Schlawitten und Wonditten, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen)
 Furmanowo (Kaliningrad, Gussew) (bis 1938 Stannaitschen, 1938–1946 Zweilinden, Kreis Gumbinnen, Ostpreußen)
 in der Region Primorje:
 Furmanowo (Primorje)
 in der Oblast Saratow:
 Furmanowo (Saratow)

Siehe auch:
 Furmanow